Latitude Zero é um filme brasileiro de 2001, com direção de Toni Venturi, roteiro de Di Moretti e estrelado por Débora Duboc e Claudio Jaborandy. A produção, que é baseado na peça de Fernando Bonassi: As Coisas Ruins da Nossa Cabeça, participou do Festival de Berlim. 

O filme é um drama e conta a história de Lena (Débora Duboc) e Vilela (Claudio Jaborandy), envolvidos em um intenso e estranho caso de amor.

Ligações externas 
 

Filmes do Brasil de 2001
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes dirigidos por Toni Venturi